El nombre Bassegoda puede hacer referencia a:

 Toponimia:
 Bassegoda (Albañá), entidad de población de Albañá (Alto Ampurdán) y antiguo municipio de la Garrocha.
 Puig de Bassegoda, cima entre los municipios de Montagut (la Garrocha) y Albañá (Alto Ampurdán).
 Biografías:
 Joaquim Bassegoda i Amigó (1854-1938), arquitecto.
 Ramon-Enric Bassegoda i Amigó (1856-1920), poeta y periodista, hermano del anterior.
 Bonaventura Bassegoda i Amigó (1862-1940), arquitecto y escritor, hermano del anterior.
 Pere-Jordi Bassegoda i Musté (1892-1988), arquitecto y poeta, hijo del anterior.
 Bonaventura Bassegoda i Musté (1896-1987), arquitecto, hermano del anterior.
 Bonaventura Bassegoda i Nonell (1926), arquitecto, hijo del anterior.
 Joan Bassegoda i Nonell (1930-2012), arquitecto e historiador, hermano del anterior.